Квасни́к:

 Квасник — тот, кто делает квас и торгует им.
 Квасник — фамилия, которую с 1737 года носил М. А. Голицын, шут Анны Иоанновны.
 Квасник — специальный сосуд для производства кваса, квасная кадка с двойным дном.
 Квасник — керамический сосуд, в котором хранят и подают квас.
 Квасник — кислевитские войска из вселенной Warhammer Fantasy, вооружённые сосудами с высокоалкогольным квасом, который собственно и бросают во врага.

Ква́сник:
 Квасник, Адам (род. 1983) — австралийский футболист.
 Квасник, Александр — новгородский посол 1472 г.